

Locaties
Barry (België), een dorp in België (Henegouwen)
Barry (Hautes-Pyrénées)
Barry (Illinois)
Barry (Minnesota)
Barry (Texas)
Barry (Wales)
Barry (rivier), een rivier in het Caribische eiland Dominica
Tropische storm Barry, een van de tropische cyclonen (Tropische storm/orkaan/cycloon) met de naam Barry.

Diversen
Barry (Groot-Brittannië), een Brits historisch motorfietsmerk
Barry (Tsjechoslowakije), een Tsjechisch historisch motorfietsmerk
Barry (hond), een Sint-Bernard, die werkte als bergreddingshond
Barry (voornaam), een jongensnaam
Barry (film), een film van Vikram Gandhi uit 2016 met Devon Terrell als Barack Obama
Barry (televisieserie), een serie van HBO met Bill Hader als hoofdrolspeler

Personen met de achternaam Barry
Brian Barry, een Amerikaanse filosoof
Gareth Barry, een Britse voetballer
John Barry, een Britse componist
Len Barry, een Amerikaans zanger
Madame du Barry, maîtresse van Lodewijk XV
Michael Barry, een Canadese wielrenner
Rick Barry, een Amerikaans basketballer
Trevor Barry, een Bahamaans atleet
Daphné Du Barry, een Nederlandse kunstenares